

Joni Ortio, född 16 april 1991, är en finländsk professionell ishockeymålvakt som spelar för HV71 i SHL. Han har tidigare spelat för bland annat Calgary Flames i NHL, Skellefteå AIK i SHL, Barys Nur-Sultan i KHL och HC TPS och HIFK Hockey i Liiga.

Ortio draftades i sjätte rundan i 2009 års draft av Calgary Flames som 171:a spelare totalt.

Klubbar 

  TPS
  HIFK
  Abbotsford Heat
  Alaska Aces
  Adirondack Flames
  Calgary Flames
  Stockton Heat
  Skellefteå AIK
  Vitjaz Podolsk
  ZSC Lions
  Barys Nur-Sultan
  HV71

Statistik
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, ÖF = Förluster på övertid eller straffar, MIN = Spelade minuter, IM = Insläppta Mål, N = Hållit nollan, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match, R% = Räddningsprocent

Grundserie

Slutspel

Referenser

Externa länkar
Eliteprospects.com – Joni Ortio
Joni Ortio NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Joni Ortio hockey statistics and profile at hockeydb.com
Joni Ortio – TSN.ca

Finländska ishockeymålvakter
Målvakter i Skellefteå AIK
Målvakter i HV71
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Abbotsford Heat
Spelare i Alaska Aces
Målvakter i HC TPS
Spelare i Adirondack Flames
Spelare i Stockton Heat
Spelare i HK Vitjaz
Spelare i ZSC Lions
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i Barys Astana
Finländska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Åbo
Födda 1991
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft